Hrvatska

Draganci (Podravske Sesvete)

Bugarska

Draganci (Karnobat, Bugarska)